Fujieda MYFC (藤枝MYFC), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Fujieda, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League 

Fodboldklubber i Japan